Inocenc je ime več papežev:
 Papež Inocenc I.
 Papež Inocenc II.
 Papež Inocenc III.
 Papež Inocenc IV.
 Papež Inocenc V.
 Papež Inocenc VI.
 Papež Inocenc VII.
 Papež Inocenc VIII.
 Papež Inocenc IX.
 Papež Inocenc X.
 Papež Inocenc XI.
 Papež Inocenc XII.
 Papež Inocenc XIII.